Kalten steht für

 den Kaltenbach (Mangfall) (auch die Kalten), ein Zufluss der Mangfall
 das Naturschutzgebiet Kalten im Landkreis Rosenheim

Kalten ist der Familienname folgender Personen:

 Nick Kalten (1888–1950), deutsch-amerikanischer Filmschaffender